Андреа Вавассори (; родился 5 мая 1995 года в Турине, Италия) — итальянский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в парном разряде; финалист Кубка ATP 2021 и United Cup 2023 в составе сборной Италии.

Спортивная карьера

2020 
В сентябре 2020 года, когда теннис вернулся в Европу после перерыва, вызванного пандемией ковида, пара Лоренцо Сонего / Андреа Вавассори получила уайлд-кард в сетку Открытого чемпионата Италии по теннису (турнира из серии Мастерс). В первом круге они обыграли вторую сеяную пару и в итоге дошли до четвертьфинала.

На следующей неделе в паре с Андреем Голубевым дошёл до финала челленджера в Форли и по итогу впервые в своей карьере вошёл в топ-100 мирового парного рейтинга.

В октябре в первом круге турнира из серии ATP 250 в паре с Сонего обыграл в трёх сетах Фабио Фоньини и Лоренцо Музетти.

В паре со Зденеком Коларжем выиграл последний челленджер года (город Мая, Португалия).

2021 
На командном турнире ATP Cup, проходившем в Австралии в начале февраля 2021 года, выступал в составе сборной своей страны и вышел вместе с ней в финал. Был заявлен на несколько парных встреч, но проведена из них в итоге была лишь одна. (В полуфинале испанцы проиграли оба одиночных матча и от уже ничего не решавшей пары отказались. Таким образом, паре Болелли/Вавассори была присуждена победа. В финале Россия выиграла обе одиночки, и .)

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы командных турниров (2)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Италии